Table des caractères Unicode U+0A80 à U+0AFF (2 688 à 2 815 en décimal).

Goudjarati (ou gujarâtî) (Unicode 1.1 à 10.0) 
Utilisés pour l’écriture avec l’alphasyllabaire (ou abugida) goudjarati (ou gujarâtî).

Les caractères U+0A81 à U+0A83, U+0ABC, U+0ABE à U+0AC5, U+0AC7 à U+0AC9, U+0ACB à U+0ACD, U+0AE2 et U+0AE3 sont des signes diacritiques se combinant avec le caractère qu’ils suivent ; ils sont présentés ici combinés avec la lettre goudjarâtîe ka « ક » (U+0A95).

Pour la ponctuation viram en goudjarâtî, utiliser les signes génériques U+0964 et U+0965 unifiées avec la dévanagarî (les caractères U+0AE4 et U+0AE5 sont réservés et ne sont pas utilisés).

Note : le diacritique voyelle U+0ABF doit impérativement apparaître à gauche de la consonne de base, et non à sa droite (sinon cela causerait des problèmes sérieux d'interprétation du texte à la lecture).

Table des caractères

Historique

Version initiale Unicode 1.1

Compléments Unicode 4.0

Compléments Unicode 6.1

Compléments Unicode 8.0

Compléments Unicode 10.0

Voir aussi

Liens externes 
   Gujarati, tableau sur le site Unicode.
   Goudjarati, tableau sur le site Unicode.

Articles connexes 
 Table des caractères Unicode (0000-0FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références 

000A8